Benetton zadebiutował w Mistrzostwach Świata Formuły 1 w roku 1986 po przejęciu zespołu Toleman. W debiutanckim sezonie Gerhard Berger wygrał Grand Prix Meksyku. Od 1991 roku kierowcą zespołu był Michael Schumacher, który w latach 1994–1995 zdobył tytuły mistrzowskie, ponadto Benetton w 1995 roku jedyny raz zdobył mistrzostwo konstruktorów. Po sezonie 2001 Benetton został przekształcony w Renault F1 Team. Ogółem Benetton wygrał 27 Grand Prix.

Wyniki 
Źródła: statsf1, chicanef1

Podsumowanie

Statystyki

Informacje techniczne 
Źródła: allf1.info, statsf1.com

Kierowcy 

|}

Przypisy 

Benetton